Сезон ЖНБЛ 2007/2008 — это 28-й сезон женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), по окончании которого чемпионом, в пятый раз, стала команда «Аделаида Лайтнинг».

В регулярном чемпионате приняло участие десять клубов, на два больше, чем в прошлом, так как в межсезонье были сформированы две команды. Сначала в марте была создана команда «Бендиго Спирит», а затем в апреле 2007 года был образован команда «Крайстчерч Сайренс». Он стартовал 5 октября матчем между прошлогодними финалистами, командами «Сидней Юни Флэймз» и «Канберра Кэпиталз», в котором «Флэймз» обыграли соперника со счётом 82:65. Регулярный чемпионат в этом сезоне завершился 17 февраля, MVP которого была признана форвард клуба «Сидней Юни Флэймз» Натали Портер. Наставник клуба «Канберра Кэпиталз», Кэрри Граф, была признана тренером сезона, а Николь Хант из клуба «Австралийского института спорта» — новичком сезона. Официально же сезон 2007/2008 годов закончился 8 марта, когда команда «Аделаида Лайтнинг» обыграла в финальной встрече клуб «Сидней Юни Флэймз» со счётом 92:82, а MVP финала была признана защитник «Лайтнинг» Рене Камино.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Натали Портер, Сидней Юни Флэймз
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Рене Камино, Аделаида Лайтнинг
 Новичок года женской НБЛ: Николь Хант, Австралийский институт спорта
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Эмили Макинерни, Данденонг Рейнджерс
 Лучший снайпер женской НБЛ: Натали Портер, Сидней Юни Флэймз
 Тренер года женской НБЛ: Кэрри Граф, Канберра Кэпиталз

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Кэтлин Маклауд (Бендиго Спирит)
 З Джессика Фоли (Аделаида Лайтнинг)
 Ф Рохани Кокс (Таунсвилл Файр)
 Ф Натали Портер (Сидней Юни Флэймз)
 Ф Трейси Гаан (Аделаида Лайтнинг)

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2007/2008